Gora Kashatakh kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Şahdağ (berg i Azerbajdzjan, lat 40,52, long 45,44), 
 Ketschal-Dagh, berg, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar